Agnieszka Magdalena Tomczak-Mełnicka (ur. 1975), wioślarka polska, olimpijka
 Andrzej Tomczak (ur. 1922), polski historyk, archiwista
 Bartłomiej Tomczak (ur. 1985), polski piłkarz ręczny, skrzydłowy, reprezentant Polski, były
 Elżbieta Tomczak (ur. 1961), polska lekkoatletka, sprinterka
 Grzegorz Tomczak (ur. 1954), poeta, pieśniarz
 Henryk Tomczak (ur. 1949), polski muzyk rockowy, wywodzący się z poznańskiego środowiska muzycznego
 Jacek Tomczak (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Tomczak (1883–1967), polski biskup rzymskokatolicki
 Maciej Tomczak (ur. 1977), polski szablista
 Marcin Tomczak (ur. 1962), polski dyrygent i pedagog akademicki
 Marcin Tomczak (ur. 1985), polski poeta
 Michał Tomczak (ur. 1955), polski prawnik, dziennikarz i działacz piłkarski
 Mieczysław Tomczak, ps.: Henryk Rondo, Gustaw Tyński (1886–1949)
 Mirosław Tomczak (ur. 1989), polski szablista
 Salezy Bogumił Tomczak (ur. 1940), duchowny katolicki, franciszkanin, historyk, znawca franciszkanizmu
 Witold Tomczak (ur. 1957,), polski polityk, lekarz
 Władysław Tomczak, ps.: Śmigielski (1897–1943), legionista, oficer rezerwy WP